Fussa kan syfta på följande platser:

Japan 

 Fussa, Tokyo, stad i Tokyo prefektur,

Ryssland 

 Fussa (vulkan), Kurilerna,